Европско првенство у кошарци за жене 2019. је 37. издање континенталног турнира у женској кошарци, одобрено од стране ФИБА Европе. Турнир је одржан у Србији и Летонији од 27. јуна до 7. јула 2019. године. Титулу је освојила Шпанија.

Дворане

Квалификације

Квалификоване репрезентације

Жреб 
Финално жребање је одржано 12. децембра 2018. године у Београду. Маскота „Пик ен Рол” се појавила први пут на жребу.

Шешири 
Званично су 10. децембра 2018. године објављени шешири за жреб за Европско првенство у кошарци за жене.

Домаћим екипама је понуђено да сместе две екипе пре жреба у коју групу они то буду хтели и са њима неће моћи играти у истој групи. Летонија је изабрала Шведску која ће играти у групи Б, док је Србија изабрала Словенију која ће играти у групи Ц.

Групе

Прва рунда

Група А (Рига) 

 Д - домаћин

Група Б (Рига)

Група Ц (Ниш)

Група Д (Зрењанин) 

 Д - домаћин

Легенда:

Квалификације за Четвртфинале

Елиминациона фаза 
Квалификације за Олимпијске игре

Времена за игре у Риги су UTC+3 и у Београду UTC+2.

Четвртфинале

Квалификације за олимпијске игре

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначне позиције

Статистике и награде

Лидери по статистици

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у кошарци за жене
Сезона 2018/19. у европској кошарци
Сезона 2018/19. у српској кошарци
Кошарка у Летонији
Спорт у Зрењанину
Кошарка у Нишу
Спорт на Новом Београду
Рига
Кошарка у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду
Спортска такмичења у Нишу